Daniel James puede hacer referencia a:

 Daniel James (1948-), historiador británico; o a
 Daniel James (1997-), futbolista británico.